

Personaggi fittizi
 Veronica – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Veronica – personaggio della serie animata Due fantagenitori.

Religione
 Santa Veronica  – personaggio della tradizione cristiana, santa
 Veronica – nome attribuito a una suora della congregazione del Volto Santo

Sport
 Veronica – altro nome della Roulette marsigliese, dribbling del gioco del calcio
 Veronica – nel tennis, volée alta o schiacciata, entrambe di rovescio

Altro
 Veronica – nome proprio di persona italiano femminile
 Veronica – affresco del Pontormo
 Veronica – genere di piante
 Veronica – film del 2017 diretto da Paco Plaza
 Verónica – città dell'Argentina, capoluogo del partido di Punta Indio
 Veronica – singolo di Elvis Costello del 1989
 Veronica – album di Bianca Atzei del 2022
 Veronica – motore di ricerca
 Veronica – rete televisiva olandese